L'Alezio rosato è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Lecce.

Caratteristiche organolettiche 
 colore: rosa corallo intenso.
 odore: vinoso persistente.
 sapore: asciutto, armonico, vellutato con leggero retrogusto amarognolo.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Si abbina con costolette di castrato alla brace, fagianella in umido, muscolo di manzo bollito, stufati, brasati e salmì.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri

 Lecce  (1990/91)  613,0
 Lecce  (1991/92)  105,0
 Lecce  (1992/93)  205,0
 Lecce  (1993/94)  864,04
 Lecce  (1994/95)  617,79
 Lecce  (1995/96)  634,37
 Lecce  (1996/97)  468,37

Note 

Vini DOC della provincia di Lecce
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Negroamaro